Inawaširo může znamenat:

 Inawaširo (Fukušima) — město v prefektuře Fukušima v Japonsku
 Inawaširo (jezero) — jezero v prefektuře Fukušima v Japonsku
 Inawaširo (klan) — klan
 Inawaširo (vlak) — vlak
 Inawaširo (železniční stanice) — železniční stanice

 Kensai Inawaširo — básník
 Inawaširo Morikuni — samuraj